

Biografia 
Inizia a suonare l'armonica a bocca e il sax tenore, che sono gli strumenti che suona nel primo complesso, all'età di 17 anni. In seguito studia per un anno al liceo musicale di Reggio Emilia il contrabbasso, ma poi si dedica alla batteria studiando da autodidatta e prendendo qualche lezione dal maestro Enrico Lucchini presso l'istituto jazz di Parma.

Nel frattempo inizia a suonare come professionista. Tra le altre esperienze suona con Enrico Micheletti e la "Hard time blues band" e nella primavera del 1980 inizia il tour di Non siamo mica gli americani! con Vasco Rossi. Nello stesso anno registra all'Umbi studio di Modena le batterie dell'album Colpa d'Alfredo, sempre di Rossi.

Negli anni successivi suona principalmente in progetti che lo portano fuori dall'Italia e precisamente in Finlandia, Svezia, Francia, Sudan e Colombia dove ha modo di familiarizzare con altre culture musicali.

Nel 1992 partecipa alla nascita del progetto dello studio di registrazione musicale "Esagono".
Durante gli anni novanta si dedica principalmente al lavoro in studio di registrazione come tecnico del suono e come produttore musicale. Tra le tante collaborazioni e produzioni c'è quella del gruppo Modena City Ramblers coi quali collabora in veste di produttore artistico.
Nel frattempo è impegnato nel progetto dei Frontera insieme a Claudio Morselli, Fabio Ferraboschi e Lucia Tarì, coi quali registra due album: Frontera e Almeno 3 volte.

Nel 1999, dopo essere stato produttore artistico di tutti i dischi precedenti, diventa un membro effettivo dei Modena City Ramblers, dove condivide il ruolo di batterista-percussionista con Roberto Zeno, oltre a suonare la chitarra acustica, il banjo, il mandolino, le tastiere e la tromba, oltre ad occuparsi della parte elettronica.

Il 5 aprile 2008 prima di iniziare un concerto cade dal palco e si frattura cinque costole, essendo così costretto a sospendere per circa 20 giorni il tour con i Ramblers. Lo sostituisce temporaneamente Giovanni Rubbiani..

Nell'ottobre 2009 per scelte personali abbandona i MCR.

Nel 2011 si reca in Salento per fare la produzione artistica dell'album Cuori e confini dei Crifiu.

Nel 2012 tra altre attività musicali torna a collaborare nel ruolo di tecnico del suono per Stefano "Cisco" Bellotti.

Tra il 2014 e il 2015 continua la collaborazione con i Crifiu sempre in veste di produttore artistico. Escono i singoli "Al di là delle nuvole" e "Un'estate così", cui farà seguito la produzione di "A un passo da te". In questo periodo cura anche la produzione artistica di "Matrimoni e funerali" Di Stefano "Cisco" Bellotti, artista col quale, dal 2016, riprende a collaborare nelle esecuzioni dal vivo come batterista.

Nel 2016 esce il disco I dinosauri degli ex MCR, Giovanni Rubbiani, Alberto Cottica e Stefano Bellotti. Anche in questo caso si occupa della produzione artistica.

Nel 2020 Produce il disco L'anello sul cuore di Luca Taddia.

Nel 2021 produce l'album Senza paura dei Tupamaros.

Discografia

Produzioni
1994 - Modena City Ramblers in Riportando tutto a casa: produzione artistica
1994 - Ratoblanco in Ratoblanco : produzione artistica
1995 - Massimo Volume in Lungo i bordi registrazione, mixaggio e co/produzione artistica
1995 - La piva dal carner in La pegra la mateina la bela e la sira la bala : Registrazione e mixaggio
1996 - Modena City Ramblers in La grande famiglia: produzione artistica
1996 - Enrico Micheletti in Sunset feeling: co-produzione
1996 - Oltretorrente in Oltretorrente : produzione artistica
1997 - Lou Dalfin & Sustraia in Radio Occitania Libra: mixaggio e produzione
1997 - Modena City Ramblers in Terra e libertà: produzione artistica,
1997 - La piva dal carner in M'han presa : Registrazione e mixaggio
1997 - Massimo Volume in Da qui : Registrazione, mixaggio e produzione
1998 - Modena City Ramblers in Raccolti: produzione artistica
1999 - Modena City Ramblers in Fuori campo: produzione artistica
2000 - Tupamaros in Non è cambiato niente: Produzione artistica
2001 - Caravane De Ville in Metropolis: produzione artistica
2001 - Cisco e la Casa del vento in 900: produzione artistica
2001 - Diva Scarlet in Apparenze: produzione artistica
2002 - Tupamaros in Sogni da coltivare: Produzione artistica
2011 - Crifiu in Cuori e confini: produzione artistica
2015 - Stefano Cisco Bellotti in Matrimoni e funerali: produzione artistica
2015 - Crifiu in A un passo da te: produzione artistica
2016 - I dinosauri : Produzione artistica
2019 - Crifiu - Mondo dentro - Produzione artistica
2021 - Tupamaros - Senza paura - Produzione artistica

Collaborazioni
1980 - Vasco Rossi in Colpa d'Alfredo: Batteria
1993 - Gang in Storie d'Italia: cori
1994 - Frontera in Frontera: batteria, percussioni, cori
1994 - Cristiano De André in Sul confine: registrazione, cori
1994 - Modena City Ramblers in Riportando tutto a casa: rullante, congas, cymbals, claves
1994 - Yo Yo Mundi in La Diserzione degli Animali del Circo: cori in L'Acrobata
1995 - Gang in Una volta per sempre: batteria in Le stazioni di una passione, cori in L'altra metà del cielo, timpani in il ritorno
1996 - Enrico Micheletti in Sunset feeling: batteria, percussioni, cori
1997 - Frontera in Almeno tre volte: Batteria, percussioni, cori
1997 - Gang in Fuori dal controllo: Batteria e percussioni
1997 - Modena City Ramblers in Terra e libertà: talking drum in lettera dal fronte, darabouka in Radio Tindouf
1998 - Modena City Ramblers in Raccolti: maracas in Il ballo di Aureliano
1999 - Modena City Ramblers in Fuori campo: percussioni, loop, cori, elettronica
2000 - Tupamaros in Non è cambiato niente: Registrazione e mix, percussioni.
2001 - Cisco e la Casa del vento in 900: percussioni, campionamenti, banjo, voci e cori
2002 - Tupamaros in Sogni da coltivare: Produzione artistica, campionamenti
2002 - Casa del vento in Il pane e le rose: percussioni in il vento dell'odio, campionamenti e cori
2004 - Casa del vento in Al di là degli alberi: percussioni e "cianfrusaglie"
2007 - Graziano Romani in Tre Colori: cori
2007 - Luca Serio Bertolini in Manca la polvere da sparo: Batteria
2012 - Stefano "Cisco" Bellotti in Fuori i secondi testi e musica di Gagarin
2014 - Stefano "Cisco" Bellotti in Matrimoni e funerali.
2016 - I dinosauri 
2019 - Stefano "Cisco Bellotti" - Indiani e cowboy - Batterie, percussioni.
2020 - Luca Taddia - L'anello sul cuore - Batterie - Basso - Chitarre - Tastiere - Percussioni
2021 - Tupamaros - Senza paura - Batterie - Basso - Chitarre

Con i Modena City Ramblers
 2002 - Radio Rebelde
 2004 - ¡Viva la vida, muera la muerte!
 2005 - Appunti partigiani
 2006 - Dopo il lungo inverno
 2008 - Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses
 2009 - Onda libera

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Modena City Ramblers
Batteristi rock
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna